Кањада Марија има више значења:

 Кањада Марија (Сан Педро Мартир Јукуксако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањада Марија, Примера Сексион (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањада Марија, Сегунда Сексион (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику